oznaczenie używanej niegdyś funkcji trygonometrycznej sinus versus
 niemiecka nazwa wsi Wierszyno